Rek (doorverwijspagina), een ophangmogelijkheid
19 inchrek, ophangmogelijkheid voor apparatuur met rails op 19 inch afstand
23 inchrek, ophangmogelijkheid voor apparatuur met rails op 23 inch afstand